Les championnats d'Europe des régions de karaté 2010, huitième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 29 et  à Varsovie, en Pologne.

2010
Karaté régions
Karaté régions 2010
Europe régions 2010
Europe régions
Sport en Pologne en 2010
Sport en mai 2010